«Такси на тёмную сторону» () — американский документальный фильм, посвящённый судьбе афганского таксиста по имени , который без решения суда содержался в тюрьме  и был там забит насмерть американскими солдатами. В 2008 году фильм выиграл премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм».

В фильме рассмотрена  при допросах и методы проведения допросов в целом. Рассмотрено использование пыток ЦРУ и их исследование сенсорной депривации. В фильме приведены как мнения сторонников применения пыток, так и их противников, в том числе из среды политиков и военных.

В фильме рассмотрены попытки конгресса США принять стандарты Женевской конвенции, запрещающие использование пыток, а также популяризация их использования посредством ток-шоу, например, сериала 24 часа.

Фильм «Такси на тёмную сторону» является частью серии фильмов , состоящей из 10 документальных фильмов, посвящённых исследованию современной демократии и её различным проявлениям по всему миру. Как часть «Why Democracy?», фильм показывался в период с 8 по 18 октября 2007 года более чем в 30 странах мира. Транслировалась урезанная, 79-минутная версия.

Премьера 
Впервые фильм был показан на кинофестивале Трайбека в Нью-Йорке 28 апреля 2007 года.

Награды и премии 
Фильм попал в список лучших фильмов 2008 года, составленных некоторыми критиками. Журнал  поместил его на пятую строчку своего рейтинга лучших фильмов 2008 года, а Билл Уайт из журнала  — на седьмую. На сайте Rotten Tomatoes фильм получил 91 рецензию и рейтинг в 100 %.

В ноябре 2007 года Академия кинематографических искусств и наук объявила включён в шорт-лист премии Оскар в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм».

Также в 2007 году фильм выиграл премию Пибоди «за его тщательную, методичную аргументацию, доказывающую, что случившееся с несчастным афганцем было не случайностью, но скорее неизбежным результатом сознательно одобренной, широко применяемой политики».

Покупка прав на показ фильма 
В июне 2007 года канал Дискавери приобрёл права на трансляцию фильма, но в феврале следующего года стало известно, что из-за содержания фильма показывать его Дискавери не планирует. Тогда права на показ приобрёл канал HBO, который объявил, что фильм. будет показан в сентябре 2008 года, после этого Дискавери заявил, он покажет «Такси на тёмную сторону» в 2009 году.

См. также 
 Чарльз Грейнер
 Линди Ингланд
 Пытки заключённых в тюрьме Абу-Грейб

Примечания

Ссылки 
 Русскоязычный перевод фильма
 
 Washington Post — Down a Dark Road by Richard Leiby
 BBC News — Torture film wins Tribeca award
 Variety review by Jay Weissberg
 Interview with Taxi to the Dark Side director Alex Gibney
 Pullquote review
 

Фильмы 2007 года
Война в Афганистане (2001—2021) в культуре и искусстве
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» за лучший документальный фильм
Фильмы США 2007 года
Документальные фильмы США
Политические репрессии в США
Пытки
Фильмы Алекса Гибни